

Patronymes 
 Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), préhistorien français
 Justus Perthes (1749-1816), éditeur allemand

Toponymes

Communes françaises 
 Perthes, commune française des Ardennes ;
 Perthes, commune française de la Haute-Marne ;
 Perthes, commune française de Seine-et-Marne.
 Perthes-lès-Brienne, commune française de l'Aube

Voir aussi 

 Perthes-lès-Hurlus, ancienne commune française de la Marne, détruite pendant la Première Guerre mondiale
 Souain-Perthes-lès-Hurlus, commune française de la Marne 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France